Calmont (Aveyron)
 Calmont (Haute-Garonne)